Benton City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Benton City (Missouri)
Benton City (Washington)